Käppler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Käppler (1856–1928), deutscher Architekt
 Georg Käppler (1875–1956), deutscher Maurer, Gewerkschafter und Sekretär der Bauarbeiter-Internationale
 Hermann Käppler (1863–1926), deutscher Politiker (SPD)
 Lars Käppler (* 1975), deutscher Neonazi und ehemaliger Funktionär der Jungen Nationaldemokraten (JN)
 Peter Käppler (* 1961), Schweizer Politiker (SP)

Siehe auch:
 Keppler
 Kepler (Begriffsklärung)